Саграда Фамилия (; ) — «святое семейство» на пиренейских языках. Также может означать:
 Саграда Фамилия — храм Антонио Гауди в Барселоне.
 Саграда Фамилия (округ) — микрорайон в барселонском районе Эшампле вокруг одноимённого храма.
 Саграда-Фамилия (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
 Саграда Фамилия (станция метро) — станция метро в Барселоне.
 Саграда-Фамилия (Чили) — город и коммуна в Чили.